Ekstein ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Ekstein, Geburtsname von Lisa Fittko (1909–2005), österreichische Widerstandskämpferin
 Hans Ekstein (1908–1984), deutscher Physiker 
 Otto Ekstein (1865–1937), österreichischer Rechtsanwalt
Rudolf Ekstein (1912–2005), US-amerikanischer Psychoanalytiker österreichischer Abstammung

Siehe auch:
 Eckstein (Begriffsklärung)